Ангасолка:

 Ангасолка — посёлок в Слюдянском районе Иркутской области.
 Ангасолка — железнодорожная станция на Восточно-Сибирской железной дороге в Слюдянском районе Иркутской области.